Cocos kan syfta på följande:

  Cocos, ett släkte av träd, se Kokospalm
 Cocos (kommun), kommun i Bahia, Brasilien
 Kokosöarna, australisk ögrupp i Indiska Oceanen